Opening steht für:
 Grand Opening, (Große Eröffnung), offizielle Eröffnung für den Kundenbetrieb 
 Soft Opening (Sanfte Eröffnung), inoffizielle Eröffnung für den Kundenbetrieb 
 Opening (Bildverarbeitung), morphologische Basis-Operation in der digitalen Bildverarbeitung 

Siehe auch
 Eröffnung
 Öffnung
 Opening Act